Cratere Pettit – cratere lunare
 Cratere Pettit – cratere su Marte